Rapunzel (mittellateinisch rapuncium, rapuntium; aus radix Wurzel und phu/fu Baldrian, d. h. in etwa „Wurzel mit Baldrian [getränkt]“) wird für Folgendes verwendet:

 Gewöhnlicher Feldsalat (Valerianella locusta)
 Rapunzel-Glockenblume (Campanula rapunculus)
 für die Gattung der Teufelskrallen
 für das Märchen siehe Rapunzel
 für den DEFA-Film siehe Rapunzel oder Der Zauber der Tränen (1988)
 für den Disney-Animationsfilm siehe Rapunzel – Neu verföhnt
 für die deutsche Verfilmung siehe Rapunzel (2009)
 für das Unternehmen siehe Rapunzel Naturkost
 für die Oper von Lou Harrison siehe Rapunzel (Oper)

Siehe auch:
Rapunzelturm